David Wijns (9 januari 1987) is een Belgische voetballer die anno  uitkomt voor Oud-Heverlee Leuven.

Statistieken

Wijns,David